Mussenbach ist ein Gewässername:

 Mussenbach (Ems), linker Zufluss der Ems nahe Müssingen, Stadt Warendorf, Kreis Warendorf, Nordrhein-Westfalen
 Mussenbach (Haidbach), linker Zufluss des Haidbachs (zur „Sächsischen“ Saale) nahe der Dietelmühle bei Mechlenreuth, Stadt Münchberg, Landkreis Hof, Bayern
 Mussenbach (Holzbach), Mittellaufname im Stadtteil Mühlhausen von Stuttgart des Holzbachs, linker Zufluss des Neckars bei Aldingen, Stadt Remseck, Landkreis Ludwigsburg, Baden-Württemberg

Siehe auch:
 Mußbach